Gaisalm steht für:

 Gaisalm (Achenkirch), Alm und Restaurant am Achensee im Gemeindegebiet von Achenkirch, Bezirk Schwarz, Tirol
 Gaisalm (Steinbach am Attersee), Alm im Höllengebirge im Gemeindegebiet Steinbach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich